Dziekanka (Gniezno) – osiedle w Gnieźnie
 Dziekanka (jurydyka) – jurydyka w Warszawie
 Potoczne określenie urlopu dziekańskiego

Zobacz też 
 Zajazd Dziekanka w Warszawie
 Dziekania